Callwey steht für:

 Callwey, deutscher Verlag

Callwey ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Callwey (1854–1931), deutscher Verlagsbuchhändler
 Marcella Prior-Callwey (* 1975), deutsche Verlegerin